20-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 29 ноября по 29 декабря 1952 года в Москве. Дополнительный матч между победителями (1-16 февраля 1953 г., Москва) выиграл Ботвинник, который в 6-й раз стал чемпионом СССР (при этом впервые — в звании чемпиона мира).

В этом турнире впервые в истории чемпионатов страны было запрещено соглашаться на ничью ранее 30-го хода без разрешения судьи.

Турнирная таблица

Дополнительный матч за звание чемпиона СССР

Литература 
 XX первенство СССР по шахматам : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1954. 264, [6] с.

Примечания 

Чемпионаты СССР по шахматам
1952 год в шахматах
Спорт в России в 1952 году
Шахматные турниры в Москве
1952 год в Москве
Ноябрь 1952 года
Декабрь 1952 года
Чемпионаты СССР в 1952 году